Beth Shalom oder Beth Sholom (hebräisch בֵּית שָׁלוֹם für „Haus des Friedens“) steht für:

Gemeinden:
 Beth Shalom (München), jüdische Gemeinde in München

Synagogen:
 Beth-Shalom-Synagoge (Athen), Synagoge in Athen
 Beth-Shalom-Synagoge (Havanna), Synagoge in Havanna
 Valley Beth Shalom, Synagoge in Los Angeles
 Beth Sholom Congregation (Elkins Park), Synagoge in Pennsylvania

Sonstiges:
 Beth Shalom Holocaust Centre, Holocaust-Gedenkstätte bei Laxton, England